La Noria kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Noria, Atzalan, 
 La Noria, Hidalgo, 
 La Noria, Campeche, Champotón, 
 La Noria, San Luis Potosí, 
 La Noria, Espinal, 
 La Noria, Oaxaca, Santo Domingo Tehuantepec, 
 La Noria, Guanajuato, 
 La Noria, Tarímbaro, 
 La Noria, Jalisco, 
 La Noria, Churumuco, 
 La Noria, Chiapas, Frontera Comalapa, 
 La Noria, Tzintzuntzan, 
 La Noria, Tacámbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar